Tichilești se poate referi la:
 Tichilești, Brăila
 Tichilești, Constanța
 Tichilești, Tulcea